Семпл, Сэмпл:

 Семпл — относительно небольшой оцифрованный звуковой фрагмент.
 Семпл, Джок (1903—1988) — шотландский американец, бегун, физиотерапевт, тренер и спортивный чиновник.
 Сэмпл, Дрю (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Семпл, Райан (род. 1982) — канадский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Семпл, Эллен Черчилль (1863—1932) — американский географ.
 Семпл, Мария (род. 1964) — американская писательница.
 Сэмпл, Фредерик (1872—1927) — американский гольфист и теннисист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.